Соревнования по гандболу  в рамках летних Олимпийских игр 1980 года проходили среди 6 женских команд в период с 21 по 29 июля и среди 12 мужских команд с 20 по 30 июля 1980 года. Местами проведения гандбольных турниров были дворец спорта «Сокольники» (там прошёл, в частности, финальный матч мужского турнира) и дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина.

В женском турнире, прошедшем по круговой системе, сборная СССР не встретила особого сопротивления — все 5 матчей были выиграны с преимуществом минимум в 4 мяча.

В мужском турнире команды были разделены на 2 группы по 6 команд, после чего победители групп встречались в финальном матче, команды, занявшие вторые места — в матче за третье место и т. д. Из группы А победителем вышла сборная ГДР, в группе Б сборная СССР лишь благодаря чуть лучшей разнице мячей в личных встречах сумела опередить сборные Румынии и Югославии. В финальном же матче олимпийские чемпионы 1976 года гандболисты сборной СССР достаточно неожиданно уступили восточногерманским спортсменам в овертайме со счётом 22-23. Лучшим бомбардиром мужского турнира стал поляк Ежи Клемпель (44 гола в 6 матчах).

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Мужчины

Группа «А»

Группа «B» 

за 11 место 
Куба — Кувейт 32:24

за 9 место 
Дания — Алжир 28:20

за 7 место 
Польша — Швейцария 23:22

за 5 место 
Испания — Югославия 24:23

за 3 место
Румыния — Венгрия 20:18

Финал

Ссылки 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1980
1980 год в гандболе
Соревнования по гандболу в СССР
Соревнования по гандболу в России